

Biografia

Carriera 
Nel 1988 entra nella prima squadra del Vága Bóltfelag e nel 1992 fa un'esperienza con i danesi dello Skovbakken, squadra di quinta divisione. Ritornato al VB Vágur, vince il titolo nazionale nel 2000. Rimane nella società, che cambia denominazione in VB/Sumba, fino al 2006, quando assume l'incarico di giocatore-allenatore. Salta tutta la stagione 2007 e nel gennaio del 2008 ritorna al VB/Sumba, in seconda divisione. Nel 2010 si trasferisce all'EB/Streymur, dove a fine stagione ottiene la vittoria della coppa nazionale. Nel 2011 ritorna a Vágur, dove l'ex VB/Sumba è ridenominato in Suðuroy: qui termina la carriera.

Nazionale 
Esordisce in Nazionale l'11 agosto del 1993 in un'amichevole contro la Norvegia, partita persa per 7-0. Viene convocato nuovamente nel 1997, giocando un'altra partita amichevole contro l'Islanda (1-0).

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

VB Vágur: 2000

EB/Streymur: 2010

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale faroese